Ти́моти (Тим) Ста́ффел (; 24 февраля 1948, Айлворт, Мидлсэкс, Англия) — британский рок-музыкант, басист, гитарист, певец.

Биография 
Тимоти Стаффел родился в Айзелворте. Образование получил в грамматической школе Хэмптона.

Музыкальной деятельностью Тим занялся в 1964 году после знакомства с Брайаном Мэем. Они основали  блюз-роковую группу 1984. В её составе они выступали на разогреве у Джими Хендрикса и Pink Floyd. В 1968 году Тим и Брайан по очереди покинули 1984  и позже основали группу Smile (наряду с Мэем и Роджером Тейлором). В 1970 году Тим покинул группу, Мэй и Тейлор приглашают на роль вокалиста Фредди Меркьюри, который был другом Тима по Илингскому колледжу искусств. Новая группа получила название Queen. Песня Doing Alright, написанная в соавторстве Мэем и Стаффелом, вошла в дебютный альбом группы. После ухода из Smile, Тим недолго играл в группе Humpy Bong, а затем в прогрессив-рок группе Morgan.

После ухода из Morgan Тим занялся карьерой дизайнера одежды для кино.

В 2001 году Стаффел вернулся в музыкальную индустрию с новой рок-группой aMIGO, с которой выпустил одноимённый студийный альбом, ставший для них единственным и впоследствии переделанный как первый сольный альбом Тима. Две песни с альбома являлись ремейками песен Smile, причём в их записи вновь участвовал Брайан Мэй.

В апреле 2018 года Smile снова ненадолго объединились для повторной записи трека Doing All Right в качестве саундтрека к фильму Богемская рапсодия. Весь альбом саундтреков занял пятое место в чартах США.

Следом за этим в ноябре 2018 года вышел второй сольный альбом Тима Two Late.

Дискография 
В составе Smile:
 Gettin' Smile (1982)
 Ghost of a Smile (1997)
Сольно:
 aMIGO (2001)
 Two Late (2018)
 How High (2020, ожидается)

Примечания 

Родившиеся в 1948 году
Родившиеся 24 февраля
Родившиеся в Лондоне
Рок-музыканты Великобритании
Исполнители британского блюза
Фанк-музыканты
Певцы и певицы Великобритании
Бас-гитаристы Великобритании
Гитаристы Великобритании
Рок-вокалисты Великобритании